Skell ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Skell (1885–1961), deutscher Zeichner
 Ludwig Skell (1842–1905), deutscher Maler und Lithograf
 Philip Skell (1918–2010), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Sckell, deutsche Maler- und Gärtnerfamilie